Hrvatska:
 Stara Kapela (Dubrava), naselje u općini Dubrava
 Stara Kapela (Nova Kapela), naselje u općini Nova Kapela